

Városok 
Bell floridai város
Bell illinoisi város
Bell kaliforniai város
Bell oklahomai város
Bell wisconsini város
Bell német település

Emberek
Johann Adam Schall von Bell (1592 – 1666) jezsuita, csillagász, matematikus és misszionárius
Alexander Graham Bell (1847 – 1922) a telefon szabadalmaztatója
Eric Temple Bell (1883 – 1960) skót matematikus

Cégek, intézmények 

Bell Aircraft Corporation amerikai repülőgépgyártó cég, a Bell Helicopter jogelődje
Bell Helicopter amerikai helikopter-gyártó cég
Bell Labs (Laboratories) a NOKIA kutató-fejlesztő részlege